La Carlota heißen folgende Orte:
 La Carlota City auf den Philippinen
 La Carlota (Spanien) in der spanischen Provinz Córdoba
 La Carlota (Argentinien) in der argentinischen Provinz Córdoba
 Militärbasis La Carlota in Caracas, Venezuela